Ряд Лейбница — знакочередующийся ряд, названный именем исследовавшего его немецкого математика Лейбница (хотя этот ряд был известен и раньше):
 

Сходимость этого ряда сразу следует из теоремы Лейбница для знакочередующихся рядов. Лейбниц показал, что сумма ряда равна  Это открытие впервые показало, что число , первоначально определённое в геометрии, на деле является универсальной математической константой; в дальнейшем этот факт постоянно находил новые подтверждения.

Скорость сходимости 
Ряд Лейбница сходится крайне медленно. Нижеследующая таблица иллюстрирует скорость сходимости к  ряда, умноженного на 4.

История 
Ряд Лейбница легко получить через разложение арктангенса в ряд Тейлора:
 
Положив  мы получаем ряд Лейбница.

Ряд Тейлора для арктангенса впервые открыл индийский математик Мадхава из Сангамаграмы, основатель  Керальской школы астрономии и математики (XIV век). Мадхава использовал ряд для вычисления числа . Однако ряд Лейбница с  как показано выше, сходится крайне медленно, поэтому Мадхава положил  и получил гораздо быстрее сходящийся ряд:
 
Сумма первых 21 слагаемых даёт значение , причём все знаки, кроме последнего, верны.

Труды Мадхавы и его учеников не были известны в Европе XVII века, и разложение арктангенса было независимо переоткрыто Джеймсом Грегори (1671) и Готфридом Лейбницем (1676). Поэтому некоторые источники предлагают называть данный ряд «рядом Мадхавы — Лейбница» или «рядом Грегори — Лейбница». Грегори, впрочем, не связал этот ряд с числом

Ускорение сходимости 
Ещё одна модификация ряда Лейбница, делающая его практически пригодным для вычисления  — попарное объединение членов ряда. В результате получим следующий ряд:

 

Для дальнейшей оптимизации вычислений можно применить формулу Эйлера — Маклорена и использовать методы численного интегрирования.

См. также 
 Гармонический ряд

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ряды
Готфрид Вильгельм Лейбниц
История математики